Austrobaileyales е разред покритосеменни растения, състоящ се от около 100 вида дървета, храсти и лиани. Най-известният представител на разреда е Illicium verum, звездовидният анасон. Разредът принадлежи към групата на базалните покритосеменни растения, клас ANA (Amborellales, Nymphaeales и Austrobaileyales), които се отделят по-рано от останалите цъфтящи растения. Austrobaileyales е родствен разред на всички останали съществуващи покритосеменни растения извън клас ANA.

Разредът включва само три семейства цъфтящи растения, Austrobaileyaceae, монотипно семейство, съдържащо един род с един-единствен представител, Austrobaileya scandens, Schisandraceae, семейство дървета, храсти или лиани, съдържащи етерични масла, и Trimeniaceae, дървета и лиани, които са източник на етерични масла.

В различни класификации 
До началото на 21 век редът рядко се разпознава от системите за класификация (изключение е системата Ривийл).

Системата APG от 1998 г. не признава такъв разред. Системата APG II от 2003 г. приема съществуването на разред Austrobaileyales и го поставя сред базалните покритосеменни растения. APG II използва това описание:

 разред Austrobaileyales
 семейство Austrobaileyaceae, един вид дървесни лози от Австралия
 семейство Schisandraceae [+ семейство Illiciaceae], няколко десетки вида дървесни растения, срещащи се в тропическите до умерените райони на Източна и Югоизточна Азия и Карибите. Най-известният вид в това семейство е звездният анасон.
 семейство Trimeniaceae, половин дузина видове дървесни растения, срещащи се в субтропична до тропическа Югоизточна Азия, източна Австралия и тихоокеанските острови

Източници 

Austrobaileyales
Разреди покритосеменни растения